Petecki (przedsiębiorstwo)
 Petecki (nazwisko)
 Bohdan Petecki